Ferguson Township, un ancien township, situé dans le comté de Saint-Louis, dans le Missouri.
 Ferguson Township, un township du comté de Clearfield, en Pennsylvanie.
 Ferguson Township, un township du comté de Centre, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships